Мироново — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Мироново — посёлок в Бобруйском районе Могилёвской области.

Россия 
 Мироново — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Мироново — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Мироново — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Мироново — село в Шелопугинском районе Забайкальского края.
 Мироново — село в Киренском районе Иркутской области.
 Мироново — посёлок в Чунском районе Иркутской области.
 Мироново — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Мироново — деревня в Афанасьевском районе Кировской области.
 Мироново — деревня в Яранском районе Кировской области.
 Мироново — деревня в Кишертском районе Пермского края.
 Мироново — деревня в Сивинском районе Пермского края.
 Мироново — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Мироново — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Мироново — село в Артёмовском городском округе Свердловской области.
 Мироново — деревня в Ржевском районе Тверской области.